Татья́на Мака́рова:
 Макарова, Татьяна Ивановна (1930—2009) — советский и российский археолог.
 Макарова, Татьяна Константиновна (1940—1974) — советская писательница, сценарист.
 Макарова, Татьяна Петровна (1920—1944) — Герой Советского Союза.
 Макарова, Татьяна Тимофеевна (1922—2019) — журналист, заслуженный работник культуры Карельской АССР (1968), РСФСР (1976). Примечания